Le tournoi de tennis de Hanovre est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1998, classée en catégorie Tier II, se dispute du 16 au .

Patty Schnyder remporte le simple dames. En finale, elle bat Jana Novotná, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hanovre
 Saison 1998 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1998
Hanovre
Tennis en Allemagne en 1998
Compétition de tennis à Hanovre
Tennis en février 1998